Biografies:
Amie Wilkinson, matemàtica estatunidenca
Bill Wilkinson, antic pilot de trial anglès, germà de Mick
Cyril Wilkinson, jugador d'hoquei sobre herba i de criquet anglès
Diana Wilkinson, nedadora anglesa
Geoffrey Wilkinson, químic i professor universitari anglès
George Wilkinson, waterpolista anglès
Ian Wilkinson, ciclista anglès
James H. Wilkinson, matemàtic anglès
John Gardner Wilkinson, viatger, escriptor i pioner de l'egiptologia anglès 
John Wilkinson Taylor, educador estatunidenc i director general de la UNESCO de 1952 a 1953
Jonny Wilkinson, exjugador de rugbi anglès
Mick Wilkinson, antic pilot de trial anglès, germà de Bill
Priscilla Anne Wilkinson, esposa de l'economista anglès David Ricardo
Raven Wilkinson, ballarina nord-americana 
Tom Wilkinson, actor anglès

 Toponímia:
Wilkinson (Indiana), població dels Estats Units
Wilkinson Heights, concentració de població dels Estats Units a Carolina del Sud

 Miscel·lània:
Catalitzador de Wilkinson, complex del metall de transició rodi
Wilkinson (motocicleta), marca de motocicletes produïdes per la Wilkinson Sword
Wilkinson Sword, empresa de ganiveteria anglesa

 Vegeu també:
Wilkinsonita, mineral de la classe dels silicats 
WMAP, inicials de Wilkinson Microwave Anisotropy Probe («Sonda Wilkinson d'anisotropia de microones»), sonda espacial de la NASA